«Бавария» () — немецкий женский футбольный клуб из Мюнхена, часть системы футбольного клуба «Бавария», выступающей в чемпионате Германии по футболу среди женщин.

История 
Клуб поднялся в высшую лигу женского футбола Германии в 2000-м году, когда мужской футбольный клуб праздновал своё 100-летие. С той поры клуб демонстрировал средние успехи, не опускаясь слишком низко, но и не показывая особенных успехов. В 2009 году клуб практически стал чемпионом Германии, уступив потсдамским чемпионкам «Турбине» единственный гол, который тогда и решил ситуацию. Далее последовало затишье, пока, наконец, 12 мая 2012 года Бавария не сместила с пьедестала «Франкфурт», переиграв в Кёльне со счётом 2-0 эту команду в финале Кубка Германии по футболу среди женщин. С момента выигрыша женского чемпионата в 1976 году это была первая победа.

В 2015 году команда выигрывает Бундеслигу без единого поражения, впервые в истории соревнования. В следующем сезоне 2015/16 команда повторяет это достижение, впервые в своей истории сделав дубль.

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Достижения 
 Женская Бундеслига:
 Чемпион (4): 1975/76, 2014/15, 2015/16, 2020/21
 Серебряный призёр (5): 2008/09, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Кубок Германии:
 Обладатель (1): 2011/12
 Финалист (2): 1987/88, 1989/90

Выступления в еврокубках 
Все забитые «Баварией» голы указаны в списке первыми (и в домашних играх, и в гостевых).

п Первый матч.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Женские футбольные клубы Германии
Спортивные клубы Мюнхена